Пабло Ернандез има више значења:

 Пабло Ернандез (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пабло Ернандез (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику